Гичкин — фамилия; имеет женскую форму Гичкина.
 Гичкин, Геннадий Павлович (1942—2016) — советский и российский военачальник, генерал-полковник.
 Гичкин, Макар Ефимович (1903—1989) — советский футболист, нападающий.